Play It As It Lays steht für:
 Spiel dein Spiel, ein Roman von Joan Didion aus dem Jahr 1970 (Originaltitel)
 Spiel dein Spiel, eine Verfilmung des Romans von Frank Perry aus dem Jahr 1972 (Originaltitel)
 Play It as It Lays (Album), ein Musikalbum von Patti Scialfa aus dem Jahr 2007